Encrateola är ett släkte av steklar som beskrevs av Embrik Strand 1917. Encrateola ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Encrateola